La Hogue steht für:
 La Hogue in Fontenay-le-Marmion, Hügelgrab
 La Hogue (Illinois), Gemeinde im Iroquois County, Illinois, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Hogue
 La Hougue Bie